Monolog steht für:
 Monolog, ein Selbstgespräch
 Monolog (Kurzfilm), britischer Kurzfilm von Laure Prouvost (2009)
 das psychologisch-psychiatrische Phänomen Selbstgespräch, siehe Autokommunikation

Siehe auch:

 Innerer Monolog, Form des Erzählens
 Monolog eines Betroffenen, Erzählung von Rolf Bongs (1961)